Тункара () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тункара, Алиу — российский общественный деятель и филантроп, малийский политик. 
Тункара, Балла — исполнитель музыки на коре и певец из Мали. 
 Тункара, Садио (род. 1992) — малийский футболист, полузащитник.